Олег Лебедев: Лебедев, Олег Александрович (род. 1976) — российский политический деятель, депутат Государственной думы.
 Лебедев, Олег Алексеевич (1900—1972) — народный артист Карело-Финской ССР (1951).
 Лебедев, Олег Андреевич (1931—2007) — специалист в области электрохимии растворов и расплавленых солей, профессор.
 
 Лебедев, Олег Станиславович (род. 1964) — глава города Твери.
 Лебедев, Олег Тимофеевич (род. 1937) — советский и российский учёный в области подготовки кадров.